Шане́ль Уо́ркман-Грэй (; 3 августа 1978, Фэрфакс, Виргиния, США) — американская актриса.

Биография 
Шанель Уоркман родилась 3 августа 1978 года в городе Фэрфакс (штат Виргиния, США) в семье директора фирмы-общения Гленна Уоркмана и его жены-домохозяйки Кристал Уоркман. У Шанель есть младший брат — актёр Джимми Уоркман (род. в 1980) и младшая сестра — актриса Ариэль Уинтер (род. в 1998).

Карьера 
Шанель начала свою кинокарьеру в 1990 году. Уоркман владеет детской актёрской школой «GrayStudiosLA» вместе со своим мужем.

Личная жизнь

Брак и дети 
С 9 сентября 2007 года Шанель замужем за актёром Дэвидом Бэрри Грэем. У супругов есть две дочери — Скайлер Афина Грэй (род.02.05.2009) и Паркер Элени Грэй (род.11.01.2011).

Опека над сестрой 
3 октября 2012 года Уоркман стала временным опекуном своей младшей сестры Ариэль после заявлений о физическом и эмоциональном насилии их матери над Уинтер. Уоркман подала заявление с просьбой о постоянной опеке над сестрой той же зимой. В юности мать Уоркман была лишена опеки над Шанель после подобных обвинений.

5 мая 2014 года суд разрешил Уоркман постоянное опекунство над Ариэль и лишил мать родительских прав.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США